

Піщанське сільське поселення — сільське поселення, Петровськ-Забайкальський район, Забайкальський край
 Піщанське сільське поселення — сільське поселення, Троїцький район, Челябінська область